El Torneig d'Estoril 2012, oficialment conegut com a Estoril Open 2012, és una competició tennística disputat sobre terra batuda que pertany a les sèries 250 del circuit ATP masculí i als International Tournaments de la WTA femenina. La 23a edició d'aquest torneig es va celebrar entre el 28 d'abril i el 6 de maig de 2012 al Estádio Nacional d'Oeiras, prop d'Estoril, Portugal.

El tennista argentí va guanyar el segon títol de l'any Juan Martín del Potro i també va defensar el títol aconseguit en l'edició prèvia. L'estoniana Kaia Kanepi també va guanyar el segon títol de l'any.

Quadre individual masculí

Quadre individual femení

Quadre dobles masculins

Quadre dobles femenins

Enllaços externs 
 Web oficial   
 Quadre individual masculí 
 Quadre individual femení 
 Quadre dobles masculins 
 Quadre dobles femenins 

2012
ATP World Tour 2012
WTA Tour 2012